Al-Salām al-ʾAmīrī è l'inno nazionale del Qatar.

Testo originale 
قسما بمن رفع السماء
قسما بمن نشر الضياء
قطر ستبقي حرة تسمو
بروح الاوفياء
سيروا على نهج الأولى سيروا
وعلى ضياء الانبياء
قطر بقلبي سيرة
عز وأمجاد الإباء
قطر الرجال الاولين
حماتنا يوم النداء
وحمائم يوم السلام
جوارح يوم الفداء
قسما قسما
قسما بمن رفع السماء
قسما بمن نشر الضياء
قطر ستبقى حرة تسمو
بروح الأوفياء

Traslitterazione 

Salam al Amiri